Vytrvalostní závod žen na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v pondělí 14. února v lyžařském středisku v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura nedaleko Krasné Poljany. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 18.00 hodin místního času UTC+4 (15.00 hodin SEČ).

Obhájkyní prvenství byla norská biatlonistka Tora Bergerová, která v závodě obsadila šestnácté místo.

Druhou olympijskou zlatou medaili získala Běloruska Darja Domračevová, která o více než minutu porazila druhou v pořadí, švýcarskou závodnici Selinu Gasparinovou, pro kterou to byla první seniorská medaile z velké akce. Bronz brala další Běloruska Naděžda Skardinová.

Ruska Jana Romanovová byla v listopadu 2017 diskvalifikována pro porušení antidopingových pravidel. V prosinci 2017 byla z týchž důvodů diskvalifikována Olga Zajcevová a v květnu 2018 Jekatěrina Glazyrinová. V září 2020 Mezinárodní sportovní arbitráž rozhodla o zrušení diskvalifikace Romanovové a potvrdila diskvalifikaci Zajcevové.

Výsledky

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2014